L'International Raiffeisen Grand Prix 2003 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 23ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 19 al 25 maggio 2003.

Campioni

Singolare 

 Andy Roddick ha battuto in finale  Nikolaj Davydenko 6-3, 6-2

Doppio 

 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini hanno battuto in finale  Sargis Sargsian /  Nenad Zimonjić 6–4, 6–7, 6–3

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2003
ATP Tour 2003